15. etape af Vuelta a España 2018 gik fra Ribera de Arriba til Lagos de Covadonga 9. september 2018. 

Thibaut Pinot vandt etapen.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

15